Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es szabad stílusú versenyszámát február 20-án rendezték Hakubában. Az aranyérmet az orosz Julija Csepalova nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N30